Lan-hsi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lanxi (ort), Zhejiang, 
 Lanxi (häradshuvudort), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar